Trivandrum (district), een district in India
Trivandrum (stad), een stad in dit district